El Campeonato Asiático de Taekwondo  es la máxima competición de taekwondo a nivel asiático. Es organizado desde 1974 por la Unión Asiática de Taekwondo (ATU).

Ediciones

Medallero histórico 
Actualizado hasta Chuncheon 2022.

Véase también 
 Taekwondo en los Juegos Olímpicos
 Campeonato Mundial de Taekwondo
 Campeonato Africano de Taekwondo
 Campeonato Europeo de Taekwondo
 Campeonato de Oceanía de Taekwondo
 Campeonato Panamericano de Taekwondo

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Unión Asiática de Taekwondo .

 
+C2
Taekwondo